Демократи може да се отнася за няколко политически партии:
 Демократи (Бразилия)
 Демократи (Гренландия)
 Демократи (Италия)